Watersipora är ett släkte av mossdjur som beskrevs av Neviani 1896. Watersipora ingår i familjen Watersiporidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Mossdjur
Watersipora